Kervo järnvägsstation (Kea) är belägen i Kervo i landskapet Nyland, och järnvägsknut för finska stambanan, Lahtis direktbana och Sköldviksbanan, och för närvarande nordlig ändstation för fyrspåret Kervo stadsbana och Helsingfors närtågslinje K, och trafikeras även av närtågslinjerna R (mellan Helsingfors centralstation och Tammerfors), D (mellan Helsingfors och Tavastehus) och Z (mellan Helsingfors och Lahtis), och nattlinje T (med Riihimäki som nordlig ändstation).

Kervo stationsbyggnad byggdes 1876–1878 efter ritningar av den finländska arkitekten Knut Nylander. År 1904 byggdes byggnaden till.

Järnvägsstationer i Finland
Kervo
Järnvägsstationer invigda 1878
1878 i Finland